McAll ist der Familienname folgender Personen:

 Barney McAll (* 1966), australischer Jazzmusiker und Komponist
 Robert Whitaker McAll (1821–1893), britischer Theologe und Geistlicher